Martin "Marty" Walsh, kanadski amaterski in kasneje profesionalni hokejist, * 16. oktober 1883, Kingston, Ontario, Kanada, † 27. marec 1915, Muskoka, Ontario, Kanada.

Walsh je igral na položaju centralnega napadalca za moštvo Ottawa Senators in trikrat osvojil Stanleyjev pokal, v letih 1909, 1910 in 1911. Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Po koncu svojih igralskih dni se je za delom preselil v Edmonton in leta 1914 zbolel in bil marca 1915 v Sanatoriju Muskoka, kjer je umrl.

Igralska kariera
Walsh je za Kraljičino Univerzo hokej igral med letoma 1902 in 1906. Bil je član njihovega zmagovalnega moštva leta 1905, ki je osvojilo naslov prvaka Interkolegiatskega združenja (). Z univerzo je nato leta 1906 naskakoval Stanleyjev pokal, a neuspešno. Moštvo Ottawa Silver Seven jih je nadigralo s 16-7 in 12-7. Na teh dveh tekmah je Walsh solidno igral, predvsem pa se je odlično zoperstavil superzvezdniku Ottawe Franku McGeeju. Slednje je bilo zelo pomembno za njegovo nadaljnjo kariero, saj je v sezoni 1907/08 pri Ottawi nadomestil odhod McGeeja.

V sezoni 1906/07 se je pridružil profesionalcem, zaigral je za moštvo Sault Ste. Marie Marlboros. Sredi leta pa ga je zaustavila zlomljena noga, zato je v celi sezoni odigral le 7 od načrtovanih 24 tekem. Njegova poškodba je spraznila mesto za Cyclona Taylorja, ki je kasneje postal najslavnejši pred-NHL igralec. Leta 1907 se je pridružil moštvu Ottawa Senators, v njem ostal pet sezon in trikrat osvojil Stanleyjev pokal - 1909, 1910 in 1911. Že v prvi sezoni je bil vodilni strelec lige s 27 zadetki na 9 tekmah, od tega jih je 7 dosegel 7. marca 1908 proti Montrealu.

Walsh je bil napadalec, ki je zadeval veliko zadetkov. Leta 1909 je v samo 12 tekmah zabil 42 golov. Svoje statistike je še izboljšal leta 1911, ko je na tekmi proti izzivalcem za Stanleyjev pokal Port Arthurju natresel 10 zadetkov. To je bil drugi najboljši dosežek za Frankom McGeejem, ki je držal rekord s 14 goli.

Leta 1962 so Walsha sprejeli v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Queen's University
| CIHU
| 1902/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Queen's University
| CIHU
| 1903/04
|
| 4
| 9
| 0
| 9
|
| 30
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kingston A.C.
| OHA-Int.
| 1903/04
|
|  
|  
|  
|  
| 
|  
|
|  
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Queen's University
| CIHU
| 1904/05
|
| 4
| 9
| 0
| 9
|
| 15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Queen's University
| CIHU
| 1905/06
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Queen's University
| Stanleyjev pokal
| 1903/04
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2 
| 4 
| 0
| 4
|
| 3
|-
| Sault Ste. Marie Marlboros
| IPHL
| 1906/07
|
| 7
| 4
| 5
| 9
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| ECAHA
| 1907/08
|
| 9
| 27
| 0
| 27
| 
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| ECHA
| 1908/09
|
| 12
| 42
| 0
| 42
| 
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| CHA
| 1909/10
|
| 2
| 9
| 0
| 9
| 
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHA
| 1909/10
|
| 11
| 19
| 0
| 19
| 
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| Stanleyjev pokal
| 1909/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 8
| 0
| 8
|
| 12
|-
| Ottawa Senators
| NHA
| 1910/11
|
| 16
| 35
| 0
| 35
| 
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| Stanleyjev pokal
| 1910/11
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 2
| 13
| 0
| 13
|
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHA
| 1911/12
|
| 12
| 9
| 0
| 9
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 168
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
|}

Viri

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Queen's University
Hokejisti Sault Ste. Marie Marlboros
Hokejisti Ottawa Hockey Club